Morris Trachsler (né le , à Zurich) est un joueur suisse de hockey sur glace à la retraite.

Carrière de joueur 

Lors des saisons 2008 et 2010, il remporte le titre de vice-champion Suisse avec le Genève Servette Hockey Club. En 2010 également, il est sélectionné par Sean Simpson avec l'équipe nationale Suisse pour le championnat du monde en Allemagne. D'abord de piquet, il est sélectionné en quatrième ligne pour le match contre le Canada, remporté par la Suisse 4-1. Il continue ensuite à jouer tous les matchs suivants, dont une victoire sur la République Tchèque.

Il termine  du championnat du monde avec la Suisse après une défaite contre l'Allemagne 0-1 en quart de finale, match pour lequel il est élu meilleur joueur suisse. Il participe également aux 6 rencontres du championnat du monde de 2011 en Slovaquie où l'équipe de Suisse termine , puis au championnat du monde 2012 où les Suisses sont . En 2013, il devient vice-champion du monde après neuf victoires et une défaite de son équipe en finale contre la Suède.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="3"|2001-2002||GCK Lions||LNB||2||0||0||0||0||9||0||0||0||0
|-
|GCK Lions U20||Juniors Élites A||34||3||5||8||24|| || || || || 
|-
|EHC Dübendorf||||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2002-2003||GCK Lions||LNB||21||1||4||5||10||9||0||1||1||4
|-
|GCK Lions U20||Juniors Élites A||23||6||7||13||34|| || || || || 
|-
|EHC Dübendorf||||3||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan=2|2003-2004||ZSC Lions||LNA||30||1||1||2||6||13||1||1||2||4
|-
|GCK Lions||LNB||14||5||2||7||22||-||-||-||-||-
|-
|rowspan=2|2004-2005||GCK Lions||LNB||6||0||3||3||20||6||2||3||5||4
|-
|ZSC Lions||LNA||39||0||4||4||14||1||0||0||0||0
|-
|2005-2006||Genève-Servette HC||LNA||44||2||5||7||38||6||2||1||3||6
|-
|2006-2007||Genève-Servette HC||LNA||44||4||3||7||32||5||0||2||2||0
|-
|2007-2008||Genève-Servette HC||LNA||33||2||8||10||30||16||1||2||3||35
|-
|2008-2009||Genève-Servette HC||LNA||50||4||7||11||40||4||0||3||3||2
|-
|2009-2010||Genève-Servette HC||LNA||46||5||6||11||28||20||4||7||11||18
|-
|2010-2011||Genève-Servette HC||LNA||45||6||6||12||20||6||0||2||2||8 
|-
|2011-2012||Genève-Servette HC||LNA||49||5||12||17||18||9||3||4||7||2
|-
|2012-2013||ZSC Lions||LNA||46||6||8||14||14||12||0||4||4||10
|-
|2013-2014||ZSC Lions||LNA||39||8||6||14||16||15||1||4||5||6

|2004|| Suisse -20 ans||CM Jr.||6||0||4||4||8||-1||
|-
|2010||||CM||5||0||0||0||0||-2||
|-
|2011|| Suisse||CM||6||0||2||2||2||-1||
|-
|2012|| Suisse||CM||7||1||0||1||2||0||
|-
|2013|| Suisse||CM||10||0||1||1||4||+3|| Médaille d'argent
|-
|2014|| Suisse||JO||3||0||0||0||2||-1||

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Naissance en juillet 1984
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du EHC Dübendorf
Joueur du ZSC Lions
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace